TS Olimpia Poznań – wielosekcyjny klub sportowy
 Olimpia Poznań (piłka nożna)
 Olimpia Poznań (żużel)